Cave, Čave eller Ḱave kan syfta på:
 Cave –  latin för "akta dig för"
 Cave (företag) – ett japanskt företag
 Cave (sång) – en låt från 1999 av Muse

Geografi

Italien 

 Cave, Lazio, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Cave, Caserta, ort, Kampanien, Provincia di Caserta, 

Robotskapade Italienförgreningar